Klimkowce (obwód chmielnicki)
 Klimkowce (obwód tarnopolski)